Красный Двор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Двор — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Красный Двор — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Красный Двор — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Красный Двор — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Красный Двор — деревня в Руднянском районе Смоленской области